Андре́й Ива́нович Дени́сов (около 1749 — после 1791) — капитан бригадирского ранга (6 июля 1790) российского флота.

Биография 
В 1762 году поступил кадетом в Морской корпус, был произведён в гардемарины (1765). В ходе русско-турецкой войны 1768—1774 годов мичманом (в чине с апреля 1768) крейсировал в Архипелаге в Средиземном море (1769—1775), плавал на Балтике (1775—1780), на Каспийском море (1781—1782), потом (с 1783) — вновь служил в Кронштадте. Произведён в капитан-лейтенанты флота (январь 1778). В 1781—1782 годах командовал фрегатом № 3 в эскадре адмирала Войновича в Каспийском море. В 1783—1784 годах командовал линейным кораблём «Святой Александр Невский» в Кронштадте. За усердную службу был награждён чином капитана 2-го ранга (январь 1784). В 1785—1787 годах командовал линейными кораблями «Трёх Святителей» и «Всеслав», плавал в Балтийском море.

Проявил себя как один из лучших офицеров русского флота в ходе русско-шведской войны 1788—1790 годов. В чине капитана 1-го ранга (был произведён в это звание в апреле 1788 года) командовал линейным кораблем «Болеслав» в составе эскадры адмирала Грейга, храбро и отважно сражался в Гогландском морском сражении (1788) со шведским флотом, был ранен в ходе этой битвы (1788). За успешные действия в Роченсальмском сражении (1789) на фрегате «Симеон» был награждён орденом Святого Георгия 4-го класса (1789). Умело и решительно командовал линейным кораблём «Мстислав» в Ревельском сражении (1790), за что был награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость». 6 июля 1790 года был произведён в капитаны бригадирского ранга.

В январе 1791 года был с почётом уволен от службы на флоте.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Персоны без указанного места рождения
Персоны без указанного места смерти
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Родившиеся в XVIII веке
Выпускники Морского кадетского корпуса
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Капитаны бригадирского ранга
Первая Архипелагская экспедиция